Bush Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bush Township (Nebraska)
 Bush Township (North Dakota)